bietenkevertje
 gewoon boomzwamkevertje
 glad brandnetelkevertje
 kruisdragend wilgensnuitkevertje
 leeuwenbekkevertje
 viltbandkevertje